Iram of Ubar, historische stad op het Arabisch schiereiland
 Institut de radioastronomie millimétrique, wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Frankrijk